43-й Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2021 (спонсорское наименование: 2021 LGT World Women’s Curling Championship) проводился с 30 апреля по 9 мая 2021 года в централизованном «пузыре Калгари» на арене «Markin McPhail Centre» в канадском городе Калгари, провинция Альберта с участием 14 национальных сборных команд.
Первоначально проведение чемпионата было запланировано с 20 по 28 марта 2021 года в городе Шаффхаузен (Швейцария) на арене «Curlinghalle Schaffhausen».

Чемпионат стал первым турниром, который запустил процесс квалификации к зимним Олимпийским играм 2022. Страны, команды которых на этом чемпионате заняли 6 высших мест, напрямую квалифицировались на Олимпиаду 2022 (если бы команда Китая попала в первую шестерку — чего не произошло, команда Китая заняла 10-е место, — то количество квалификационных мест расширилось бы до 7). Страны, которые участвовали в этом чемпионате, но не квалифицировались напрямую, получат место на Олимпийский квалификационный турнир к Играм 2022.

Чемпионом мира стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда Швейцарии (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой мира во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду Федерации кёрлинга России (скип Алина Ковалёва). Бронзовые медали завоевала команда США (скип Табита Питерсон; первые медали чемпионата мира среди женщин для сборной США за последние 15 лет), победившая в матче за 3-е место команду Швеции (скип Анна Хассельборг).

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2021.

Переносы матчей и приостановка телетрансляций 
Седьмую сессию женского чемпионата мира по кёрлингу перенесли из-за коронавируса. Заразился один из сотрудников телевещателя.

С сессии 8 турнир возобновился, но все трансляции были отменены первоначально до 4 мая. Далее тестирование показало, что количество положительных тестов увеличилось до семи. Отмена трансляций продлена до 5 мая (сессия 16 без трансляции). Дальнейшие обсуждения показали, что требуется дополнительное тестирование и трансляции не  возоблены до 6 мая (сессия 19 без трансляции).

Команды-участницы 
Для удовлетворительного решения вопроса о квалификации команд на чемпионат мира 2021 в условиях, когда не были проведены чемпионат мира 2020 и зональные отборочные турниры (чемпионат Европы 2020, Тихоокеанско-Азиатский чемпионат 2020), решением Всемирной федерации кёрлинга состав участников чемпионата мира 2021 был расширен с обычных 13 команд до 14.
  — команда страны-организатора;
 две команды от зоны Америки:
 
 
 7 команд от зоны Европы:
 
 
 
 
 
 
 
 две команды от Тихоокеанско-Азиатской зоны:
 
 
 одна команда из не получивших квалификацию по другим критериям, имеющая среди них наивысший рейтинг Всемирной федерации кёрлинга по состоянию на декабрь 2020:
 
 одна команда по итогам квалификационного турнира к чемпионатам мира 2020, который состоялся c 13 по 18 января 2020 в городе Лохья (Финляндия):

Мировой рейтинг 
Мировой рейтинг отображает положение каждой Ассоциации.

Система проведения чемпионата

Регламент турнира 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходят в плей-офф.

Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы.
В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
!Команда !!Четвёртый !!Третий !!Второй !!Первый !!Запасной !!Тренер !!Клуб (город)
|-
| || Даниэла Йенч || Миа Хёне || Клара-Гермина Фомм || Аналена Йенч || Эмира Аббес || Ули Капп,Juliane Straehle || CC Füssen (Фюссен),1. Sächsischer Curlingverein Geising (Гайзинг)
|-
| || Мадлен Дюпон || Матильда Хальсе || Дениз Дюпон || Лина Кнудсен || Мю Ларсен || Хизер Роджерс || Hvidovre CC (Видовре)
|-
| || Стефания Константини || Марта Ло Дезерто || Анджела Ромеи || Джулия Дзардини Лачеделли || Елена Дами || Виолетта Кальдарт || Curling Pinerolo ASD (Пинероло),ASD Milano CC (Милан),CC Dolomiti (Кортина-д’Ампеццо),CC Lago Santo (Тренто)
|-
| || Керри Эйнарсон || Вал Свитинг || Шэннон Бёрчард || Бриан Мейлё || Кристин Карвацки || Хезер Недохин,Рене Зонненберг (НТ) || Gimli CC (Гимли)
|-
| || Хань Юй || Дун Цзыци || Чжан Лицзюнь || Цзян Синьди || Янь Хуэй || Марко Мариани,Пейя Линдхольм (НТ) || CSO CC (Пекин),Harbin CC (Харбин)|-
| || Ким Ын Джон || Ким Гён Э || Ким Чхо Хи || Ким Сон Ён || Ким Ён Ми || Лим Мён Соп,Питер Галлант || Gangneung Gymnasium (Каннын)|-
| || Алина Ковалёва || Юлия Портунова || Галина Арсенькина || Екатерина Кузьмина || Мария Комарова || Сергей Беланов,Ирина Колесникова || Адамант (Санкт-Петербург)|-
| || Табита Питерсон || Нина Рот || Бекка Хэмилтон || Тара Питерсон || Эйлин Гевинг || Лейни Питерс || St. Paul CC (Сент-Пол),Madison CC (Мадисон),Duluth CC (Дулут)|-
| || Анна Кубешкова || Альжбета Баудишова || Михаэла Баудишова || Эжен Колчевская || Петра Винсова || Карел Кубешка,Bred Askew (НТ) || CC Sokol Liboc (Прага)|-
| || Алина Пец || Сильвана Тиринзони || Эстер Нойеншвандер || Мелани Барбеза || Карол Ховальд || Пьер Шаретт,Себастьян Шток (НТ) || CC Aarau (Аарау)|-
| || Анна Хассельборг || Сара Макманус || Агнес Кнохенхауэр || София Мабергс || Юханна Хельдин || Уэйн Мидо,Мария Прюц (НТ) || Sundbybergs CK (Сундбюберг)|-
| || Ив Мюрхед || Вики Райт || Дженнифер Доддс || Лорен Грэй || Софи Синклер || Кристиан Линдстрём,Дэвид Мёрдок (НТ) || Dunkeld CC (Питлохри),Balfron CC (Balfron),Carrington CC (Эдинбург),Leswalt CC (Leswalt)|-
| || Мари Турман || Лийса Турман || Хейли Гроссман || Эрика Тувике || Керли Лайдсалу || Николь Штраузак,Дерек Браун (НТ) || Tallinn CC (Таллин)|-
| || Саяка Ёсимура || Кахо Онодэра || Анна Омия || Юмиэ Фунаяма || Аями Ито || Хироси Сато,Джей Ди Линд (НТ) || Sapporo CC (Саппоро)|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер; источник:)

 Групповой этап 

 Турнирная таблица 

  Выход в полуфинал
  Выход в 1/4 финала

 Результаты матчей 

Начало матчей указано по Московскому времени (UTC+3:00).

 Сессия 1 Пятница, 30 апреля, 18:00 Сессия 2 Пятница, 30 апреля, 23:00 Сессия 3 Суббота, 1 мая, 4:00 Сессия 4 Суббота, 1 мая, 18:00 Сессия 5 Суббота, 1 мая, 23:00 Сессия 6 Воскресенье, 2 мая, 4:00 Сессия 7 (исходно) Воскресенье, 2 мая, 18:00 — сессию 7 женского чемпионата мира перенесли на время после сессии 23 из-за положительного результата ежедневного теста на коронавирус, обнаруженного у двоих сотрудников бригады видео-телетрансляции чемпионата.

 Сессия 8 Воскресенье, 2 мая, 23:00 Сессия 9 Понедельник, 3 мая, 4:00Седьмой энд матча Швейцария - Дания, где выигрышными стали все 8 камней команды Швейцарии, стал первым «эйт-эндером» () в истории чемпионатов мира (как женских, так и мужских).

 Сессия 10 Понедельник, 3 мая, 18:00 Сессия 11 Понедельник, 3 мая, 23:00 Сессия 12 Вторник, 4 мая, 4:00 Сессия 13 Вторник, 4 мая, 18:30Время начала матчей на сессиях 13-15 4 мая перенесено на полчаса вперед из-за тестирования на коронавирус.

 Сессия 14 Вторник, 4 мая, 23:30 Сессия 15 Среда, 5 мая, 4:30 Сессия 16 Среда, 5 мая, 18:00 Сессия 17 Среда, 5 мая, 23:00 Сессия 18 Четверг, 6 мая, 4:00 Сессия 19 Четверг, 6 мая, 18:00 Сессия 20 Четверг, 6 мая, 23:00 Сессия 21 Пятница, 7 мая, 4:00 Сессия 22 Пятница, 7 мая, 18:00 Сессия 23 Пятница, 7 мая, 23:00 Сессия 7 (перенесено) Воскресенье, 2 мая, 18:00 — сессию 7 женского чемпионата мира перенесли на время после сессии 23 из-за положительного результата ежедневного теста на коронавирус, обнаруженного у двоих сотрудников бригады видео-телетрансляции чемпионата.Суббота, 7 мая, 4:00 Плей-офф 

 1/4 финала Суббота, 8 мая, 18:00 Полуфинал Воскресенье, 9 мая, 0:00Воскресенье, 9 мая, 4:30 Матч за 3-е место Воскресенье, 9 мая, 17:30 Финал Воскресенье, 9 мая, 22:00 Итоговая классификация 

 Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Команда определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков на каждой позиции в матчах кругового этапа.

 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award''

Призом по результатам голосования всех кёрлингисток-участниц чемпионата мира награждается кёрлингистка, показывающая как высокое спортивное мастерство, так и понимание и соблюдение принципов справедливого спортивного соперничества и "духа кёрлинга".

Приз получила Алина Пец (Швейцария).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Официальный сайт чемпионата (первоначальный, в швейцарском Шаффхаузене)

 
 
 Видео: плейлист «LGT World Women’s Curling Championship 2021 — FULL GAMES.» в YouTube

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021

2021 год в кёрлинге
2021
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 2021 году
Апрель 2021 года
Май 2021 года